Rubén González puede referirse a:

Rubén González (comediante), payaso pelusa, Santa Fe Argentina

Rubén González (pianista), pianista cubano.
Rubén González (sindicalista), sindicalista venezolano.
Rubén González Cárdenas, abogado y ministro venezolano.
Rubén González Rocha, futbolista español.
Rubén Torrecilla González, futbolista español.
 Rubén González Fernández, deportista burgalés.
 Ruben Gonzalez (bajista), bajista vasco en el grupo Zea Mays.
Rubén González (deportista argentino), deportista olímpico argentino.
Rubén González (Por Ávila), político español de la provincia de Ávila.